WTA-toernooi van Tokio (Gunze Classic) (1973–1981)
 WTA-toernooi van Tokio (Borden Classic) (1979–1984)